Bosznia-Hercegovina
Vrbanja, falu Bugojno községben, a Közép-Boszniai kantonban
Vrbanja, falu Hadžići községben, a Szarajevó kantonban
Vrbanja, a Vrbas (Orbász) legnagyobb mellékfolyója

 Horvátország
 Vrbanja, Verbanya falu és község horvát neve Vukovár-Szerém megyében